Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1967 rozegrano w dniach 26 czerwca – 7 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Bob Hewitt /  Frew McMillan -  Roy Emerson /  Ken Fletcher 6–2, 6–3, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Rosie Casals /  Billie Jean King -  Maria Bueno /  Nancy Richey 9–11, 6–4, 6–2

Gra mieszana 
 Owen Davidson /  Billie Jean King -  Ken Fletcher /  Maria Bueno 7–5, 6–2

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców 
 Manuel Orantes -  Mike Estep 6–2, 6–0

Gra pojedyncza dziewcząt 
 Judith Salome -  E.M. Strandberg 6–4, 6–3

Wimbledon według lat
1967 w tenisie ziemnym
1967 w Wielkiej Brytanii